Marcel Léger peut désigner :
 Marcel Léger (1888-1953), homme politique français (député) ;
 Marcel Léger (1893-1972), homme politique français (sénateur) ;
 Marcel Léger (1930-1993), homme politique québécois ;
 Marcel Léger, homme politique haïtien (ministre).